Het chemisch element mangaan (Mn), met een atoommassa van 54,938045(5) u, bezit 1 stabiele isotoop: 55Mn. De overige 25 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van mangaan is 45Mn, met een halfwaardetijd van minder dan 70 nanoseconden. De langstlevende is 53Mn, met een halfwaardetijd van 3,74 miljoen jaar.

Mangaan behoort tot de elementen waarvan verondersteld wordt dat zij vlak voor een supernova gevormd worden. De vorming van ijzer (het element rechts van mangaan in het periodiek systeem) is de uiteindelijke doodsteek voor een ster, omdat dit element de meest stabiele kern van alle elementen heeft.

Mangaan-53 
Mangaan-53 (53Mn) komt in zeer kleine hoeveelheden voor op Aarde, door de interactie van ijzer (voornamelijk de isotoop 52Fe) in gesteenten met kosmische straling. De isotoop kan gedetecteerd worden met behulp van massaspectrometrie.

De isotoop vervalt via elektronenvangst naar chroom-53:

Als dusdanig kan dit verval gebruikt worden in de geochronologie ter datering van gesteenten en sedimenten. Verder wordt het gebruikt als bewijs voor de nucleosynthetische processen vlak voor het ontstaan van het zonnestelsel.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element